

Cypr
 Ajia Irini – wieś w dystrykcie Kirenia
 Ajia Irini – wieś w dystrykcie Nikozja